Vinet bezeichnet:

 Automobiles Vinet, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Vinet ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Vinet (1797–1847), Schweizer reformierter Theologe und Literaturhistoriker
 Dagna Litzenberger-Vinet (* 1987), französisch-amerikanische Schauspielerin
 Élie Vinet (1509–1587), französischer Humanist und Altertumswissenschaftler
 Isabella Vinet (* 1986), deutsche Schauspielerin
 Luc Vinet (* 1953), kanadischer Physiker